Signed Sealed and Delivered – singolo di Cowboy Copas del 1963
 Signed Sealed & Delivered – album di Stevie Wonder del 1970

Pagine correlate 
 Signed Sealed Delivered
 Signed, Sealed, Delivered I'm Yours (disambigua)